Tocantins Esporte Clube – società calcistica brasiliana con sede nella città di Imperatriz
Tocantins Esporte Clube – società calcistica brasiliana con sede nella città di Miracema do Tocantins